Giorgia Bronzini, ciclista italiana
Giorgio Bronzini, rugbista a 15 italiano
Giovanni Battista Bronzini, antropologo italiano
Pietro Bronzini, calciatore italiano
Stefano Bronzini, professore e rettore italiano
Teodoro Bronzini, politico italo-argentino
Ugo Bronzini, calciatore italiano